Анн-Каролін Шоссон (* 1977) — французька велогонщиця, олімпійська чемпіонка-2008.
 Ернест Шоссон (1855—1899) — французький композитор.